Franciaország
Saint-Palais, település Allier megyében
Saint-Palais, település Cher megyében
Saint-Palais, település Gironde megyében
Saint-Palais, település Pyrénées-Atlantiques megyében